Pachelbel:
 Johann Pachelbel
 (4972) Pachelbel (1989 UE7), planetoida